Suore francescane di Maria Immacolata, di Joliet - congregazione religiosa
 Suore francescane di Maria Immacolata, di Túquerres - congregazione religiosa